Mystic River peut faire référence à :

Hydrologie 
 Mystic River, une rivière dans l’Est du Massachusetts, aux États-Unis ;
 Mystic River, une rivière dans le Sud-Est du Connecticut, aux États-Unis ;

Œuvres 
 Mystic River, un roman de Dennis Lehane paru en 2001, dont le titre est tiré de la rivière du Massachusetts ;
 Mystic River, un film américain réalisé par Clint Eastwood en 2003, adapté du roman de même nom.

Voir aussi